Solchaga puede referirse para:
 Carlos Solchaga, ministro durante los Gobiernos de Felipe González
 José Solchaga, militar español
 Solchaga, una localidad en Navarra, España